Un lâcher de ballons peut désigner :
 le fait de laisser s'envoler des ballons de baudruche gonflés avec un gaz plus léger que l'air ;
 par analogie, dans le jargon médical, désigne la présence sur une radiographie de thorax de nombreuses formes arrondies grises se détachant du fond noir des poumons. Cet aspect peut se rencontrer au cours de diverses pathologies cancéreuses (métastases pulmonaires), infectieuses (tuberculose), inflammatoires (sarcoïdose) ou secondaires à des médicaments (bléomycine).

Notes et références 

Terme médical